Het Europees kampioenschap marathon van 2014 werd gehouden in Zürich als onderdeel van de Europese kampioenschappen atletiek 2014. De wedstrijd vond plaats op 17 augustus 2014 (mannen) en 16 augustus 2014 (vrouwen).

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

Europees kampioenschap marathon
Marathon in 2014
Sportevenement in Zürich
Atletiekwedstrijd in Zwitserland
Atletiek